Вильямедьяна-де-Ирегуа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 20,42 км². Население — 6723 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial
 Web no oficial

Муниципалитеты Риохи